

Назви осіб 
 Лех (князь)
 Лех — поширене слов'янське чоловіче ім'я.
 Лех — прізвище.

Топоніміка 

 Лех — містечко й громада округу Блуденц у землі Форарльберг, Австрія.
 Лех — річка в Австрії та Німеччині (Баварія), права притока Дунаю.
 Лех — місто в Індії.

Інше 
 Лех Познань — професійний польський футбольний клуб з міста Познань.
 Лех (грошова одиниця) — грошова одиниця Польщі в 1919.